Melander kan som auktorsförkortning betyda:

 Axel Leonard Melander
 C. Melander

Robotskapade auktorsförkortningar